«Локомотив» — советский и российский футбольный клуб из Минеральных Вод. Основан в 1922 году. Выступал во второй и второй низшей союзных лигах и втором дивизионе и третьей лиге ПФЛ России.

Лучшие достижения: в первенстве СССР — 8-е место во второй лиге (1986, 3-я зона), 5-е место во второй низшей лиге (1990, 4-я зона); в первенстве России — 3 место во втором дивизионе в (1998, зона «Юг»), 1-е место в третьей лиге (1997, 1-я зона). Также выиграл зональный и финальный турниры любительского первенства России в сезоне 2000 года.

Неоднократный чемпион и призёр чемпионата Ставропольского края, обладатель Кубка РСФСР среди команд КФК (1974).

История названий 
 1922—1930 — «Ласточка»
 1930—1997 — «Локомотив»
 1998—2001 — «Локомотив-Тайм»
 2004 — «Железнодорожник»
 2006—2008 — «Локомотив-КМВ»
 с 2015 — «Локомотив»

Статистика выступлений 
Советский период

Российский период

* Примечание. 18 мая 2001 года в матче 10-го тура установлен антирекорд российскийх и союзных первенств: «Локомотив-Тайм» в гостях проиграл ФК «Краснодар-2000» со счётом 1:16. В первенстве того же сезона (2001) «Локомотив-Тайм» проиграл 37 матчей из 38 (одержав победу над «Шахтёром» из Шахт — 5:3), пропустив 181 мяч (забив 18), в числе поражений были также 0:10 в гостях от сочинской «Жемчужины» и 0:11 дома от СКА из Ростова-на-Дону.

Главные тренеры 
 Котов, Юрий Харлампиевич (1987, по июль)
 Дзасохов, Русланбек Борисович (июль 1987 — август 1988)
 Одинцов, Виктор Федосеевич (1988, с августа)
 Котов, Юрий Харлампиевич (1989, по июнь)
 Нигматуллин, Владимир Николаевич (июль 1989 — 1992)
 Швыдкий, Николай Васильевич (1994)
 Бабаян, Александр Андреевич (1995—1998)
 Духовнов, Юрий Сергеевич (1998)
 Икаев, Александр Петрович (1998)
 Шляк Леонид Юдович (Юрьевич) (2000)
 Шляк Леонид Юдович (Юрьевич) (2004)
 Григорьев, Сергей Константинович (2006)
 Коченов, Алан Урусханович (2008)
 Дубровицкий, Сергей Георгиевич (2008)
 Умнов, Валерий Владимирович (2015—2017)
 Григорян, Эрик Георгиевич (2018—2019)

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Федерации футбола Южного Федерального округа
 Статистика на сайте КЛИСФ
 
 Профиль ФК «Локомотив-КМВ» (Минеральные Воды, Россия) на сайте Wildstat.ru
  Профиль ФК «Локомотив» (Минеральные Воды, СССР) на сайте Wildstat.ru

Футбольные клубы России
Железнодорожные футбольные клубы
Минеральные Воды
Футбольные клубы Ставропольского края